Anat (dea), antiga dea semítica.
 Anat, nom alternatiu d'Anah, a l'Iraq.